Les Tollans sont une civilisation extraterrestre d'origine humaine inventée pour la série télévisée Stargate SG-1. Ce nom fut porté historiquement par les cités de Teotihuacán et Tula, respectivement nahuatl et toltèque.

Les Tollans sont technologiquement très avancés, plus encore que les Goa'uld. La destruction d'une planète qu'ils aidèrent avec leur propre technologie a rendu les Tollans très méfiants, voire méprisants, envers les peuples technologiquement moins avancés qu'eux.

Histoire 
Les Tollans sont un peuple humain qui a été directement déporté par les Goa'ulds depuis la Terre ou bien migré par la porte des étoiles depuis une autre planète.

Ils habitaient originellement sur la planète Tollan mais ont dû fuir celle-ci. En effet, ils ont transmis leur technologie, notamment la possibilité d'obtenir une énergie illimitée, aux habitants de la planète voisine Serita, en pensant que ces technologies seraient utilisées à des fins pacifiques. Mais ils l'ont utilisée pour créer de puissantes armes, ce qui a conduit à l'explosion de leur planète. L'orbite de Tollan a alors été légèrement déviée : la planète s'est rapprochée de son soleil et a subi une série de catastrophes climatiques. Les Tollans ont alors décidé de faire migrer toute leur population vers une nouvelle planète, Tollana, et de détruire la porte des étoiles de Tollan pour que plus personne n'accède à cet enfer.

Une fois la population évacuée, un petit contingent est resté sur Tollan pour détruire la porte. Ils ont cependant été très affaiblis par l'atmosphère chargée de cendres à cause de l'activité volcanique. C'est au moment où ils agonisaient que l'équipe SG-1 les a découverts et sauvés en les ramenant sur Terre. La porte de Tollan fut détruite peu de temps après par une coulée de lave. Ce contingent fut finalement amené sur Tollana par les Nox, une race amie des Terriens.

Dans l'épisode "Simulations" de la saison 3, les Tollans utilisèrent leur canons ioniques pour pulvériser deux Ha'tak (vaisseaux-mère) Goa'uld. Peu après, Narim invita au nom de la Haute Chancelière Travell la Tau'ri à un procès concernant Skaara, un jeune abydossien pour qui le Colonel O'Neill avait une affection paternelle. Ce procès devait décider qui, de Skaara ou de Klorel, le démon qui le possédait à l'époque, devrait conserver le contrôle du corps de Skaara. Skaara fut défendu par O'Neill et Jackson, tandis que Klorel fut défendu par un sbire d'Apophis, Zipacna et qu'un point de vue neutre fut représenté par les Nox. À L'issue du procès, qui vit Skaara débarrassé de Klorel, les Goa'ulds désactivèrent les défenses planétaires et tentèrent de prendre d'assaut la planète. Ils faillirent réussir, étant donné que les Tollans, se reposant intégralement sur leur technologie et n'ayant jamais connu de guerre jusqu'ici, n'avaient aucune forme de stratégie prête à l'emploi dans un cas comme celui-ci. Ce ne fut que grâce à l'intervention de SG-1 et des Nox que les défenses planétaires furent réactivées et les forces goa'uld anéanties.

Dans l'épisode "Trahison", les Tollans, de même que les Asgards, furent victimes de vols commis par la Tau'ri, ce qui mit leurs relations en danger. La situation s'aggrava encore quand le Colonel O'Neill vola un désactivateur et refusa purement et simplement de s'excuser, avant d'être viré de l'Air Force et enrôlé dans une opérations secrète du NID. Il s'avéra finalement que le "vol" du Colonel O'Neill était un subterfuge monté de toutes pièces par les trois parties : en effet, le Général Hammond avait convaincu les Tollans et les Asgards que les vols avaient été commis par des dissidents du NID, et le Colonel O'Neill fut chargé de mener l'enquête afin de mettre un terme à l'opération du NID et de faire arrêter les responsables.

L'épisode 9 de la saison 5, "Traquenard" signe la fin de ce peuple. La Tau'ri fut invitée à une négociation d’échange de Trinium (ce matériau étant un élément indispensable à leur technologie) contre la technologie des canons ioniques en guise de contrepartie pour avoir sauvé leur monde. Le SGC fut surpris par cette offre, étant donné le refus absolu des Tollans de partager leur technologie, mais n'y trouva de prime abord rien à redire. En effet, la Chancelière avança deux arguments plutôt crédibles : d'une part la disparition d'Omoc avait changé l'équilibre du pouvoir et permis au partisans d'un partage de technologie avec la Tau'ri de prendre l'ascendant au sein de la Curie ; et surtout d'autre part, la civilisation tollanne s'étant développé beaucoup plus rapidement de prévu, la surexploitation des gisements de trinium provoqua une pénurie critique de ce matériau vital. Les négociations commencèrent donc pour le plus grand bonheur du SGC.

Mais plusieurs zones d'ombres relevées par Narim laissaient envisager qu'Omoc pouvait avoir été assassiné et mirent SG-1 sur leurs gardes. Et quand il s'avéra que pour protéger la Terre, il fallait au minimum 38 canons, sans compter les éléments de rechange, l'accord sans grande difficulté de la Haute-Chancelière fit comprendre aux Tau'ri qu'il y avait un piège. Ils découvrirent finalement la vérité en piratant le terminal personnel de la Chancelière : la technologie Tollan fut incapable d'endommager un vaisseau Goa'uld amélioré dirigé par Tanith, quelque temps avant cet épisode, un vaisseau Goa'uld, disposant de boucliers améliorés par Anubis, se mit en orbite autour de Tollana et résista sans problème à l'artillerie ionique des Tollans. Voulant s’emparer de la technologie Tollan, Tanith obligea la Chancelière Travell à collaborer afin de créer des armes de destruction massive capables de traverser la matière (la grande spécialité des Tollans) si elle voulait que son peuple survive. Omoc, qui fut l'un des conseillers de la Curie Tollane (le gouvernement du peuple Tollan), fut le plus acharné des opposants à ce chantage.

Il fut donc assassiné par ordre de la Chancelière pour que puissent s'établir les négociations avec la Tau'ri. Narim, grâce à l’équipe de SG1, découvrit les desseins de Tanith, qui voulait en outre se servir des Tollans pour détruire la Tau'ri (cette dernière étant sous protection Asgard, les Goa'uld ne peuvent l'attaquer directement), et scella par la même occasion le destin de son peuple en sabordant les armes ainsi conçues. Grâce à ce sacrifice, la Terre, ainsi que de nombreux mondes, fut sauvée au détriment de Tollana. Sa destruction fut confirmée dans l'épisode "Impact" de la Saison 5.

Personnages 
 Narim (interprété par l'acteur Garwin Sanford) est l’un des dix survivants Tollans rescapés par SG-1 lors de leur visite sur P3X-7763. Narim faisait partie d’une équipe menée par Omoc qui était en chemin pour aller enterrer la Porte des étoiles lorsque les gaz produits par les éruptions volcaniques les rendirent inconscients. Narim tomba rapidement amoureux du Major Samantha Carter. Lorsque les Tollans quittèrent le SGC en direction de la planète des Nox, Narim offrit à Carter un enregistreur d’émotion pour lui montrer ce qu’il ressentait en sa présence. Quelque temps plus tard, Narim vint au SGC pour demander à SG-1 de représenter Skaara lors de son procès sur Tollana. Narim fut tué quelques années plus tard lorsque le Seigneur Goa'uld Tanit détruisit Tollana.
 Omoc (interprété par l'acteur Tobin Bell) dirigeait une équipe de Tollans qui était en chemin pour aller enterrer la Porte des étoiles de P3X-7763 lorsque les gaz produits par les éruptions volcaniques les rendirent inconscients. Omoc, membre du gouvernement Tollan, est contre le fait de partager les technologies tollanes avec les races primitives puisque ces races pourraient faire une mauvaise utilisation de ces technologies. Omoc ainsi que les autres survivants Tollans quittèrent le SGC en direction de la planète des Nox. Plusieurs années plus tard, Narim débarqua au SGC pour avertir SG-1 de la mort d'Omoc. En effet, ce dernier avait été assassiné à la suite d'un différend dans le gouvernement de Tollana, la Curie Tollan. Il a découvert que le gouvernement de Tollana avait passé un accord avec un mystérieux Goa'uld du nom de Tanit.
 La Haute-Chancelière Travell (interprétée par l'actrice Marie Stillin) est une personnalité politique très importante sur Tollana. Travell présida le procès qui avait pour but de déterminer qui de l’hôte ou du symbiote garderait le contrôle exclusif du corps de Skaara. Travell visita le SGC lorsque les Tollan demandèrent au Colonel Jack O'Neill de capturer une équipe SG rebelle qui volait des technologies extraterrestres. Malheureusement, Travell fut tuée lorsque les forces d'Anubis détruisirent Tollana à la suite de la destruction des armes que les Goa'uld exigeaient en échange de la survie de Tollana.

Peuple humain de Stargate